Fairview (dt.: „Schönblick“) heißen:

Gemeinden in:
 Fairview (Dublin), Irland
 Fairview (Neuseeland), Neuseeland
 Fairview (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta
 Fairview (Mahé), Ort auf Mahé, Seychellen

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Fairview (Alabama) im Cullman County, Alabama
 Fairview (Franklin County, Alabama) im Franklin County, Alabama
 Fairview (Arkansas)
 Fairview (Georgia)
 Fairview (Jackson County, Georgia), gemeindefreies Gebiet
 Fairview (Illinois)
 Fairview (Iowa)
 Fairview (Kalifornien)
 Fairview (Kansas)
 Fairview (Kentucky)
 Fairview (Louisiana)
 Fairview (Maryland)
 Fairview (Michigan)
 Fairview (Missouri)
 Fairview (Montana)
 Fairview (Nevada)
 Fairview (Bergen County, New Jersey)
 Fairview (Monmouth County, New Jersey)
 Fairview (Camden), Plansiedlung innerhalb von Camden, Camden County, New Jersey
 Fairview (New York)
 Fairview (North Carolina)
 Fairview (Ohio)
 Fairview (Oklahoma)
 Fairview (Oregon)
 Fairview (Pennsylvania)
 Fairview (South Dakota), im Lincoln County
 Fairview (Tennessee)
 Fairview (Texas)
 Fairview (Utah)
 Fairview (Essex County, Virginia)
 Fairview (Fairfax, Virginia)
 Fairview (Fairfax County, Virginia)
 Fairview (Mecklenburg County, Virginia)
 Fairview (Northampton County, Virginia)
 Fairview (Page County, Virginia)
 Fairview (Scott County, Virginia)
 Fairview (Wythe County, Virginia)
 Fairview (West Virginia)
 Fairview (Wisconsin), im Crawford County
 Fairview (Wyoming)
 Fairview Crossroads (South Carolina)
 Fairview Park (Indiana)
 Fairview Park (Ohio)
 Fairview Shores (Florida)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Fairview (Delaware City, Delaware), NRHP-ID: 82002326
 Fairview (Middletown, Delaware), NRHP-ID: 87001494
 Fairview (Odessa, Delaware), NRHP-ID: 84000835
 Fairview (Odessa, Delaware), NRHP-ID: 85003523
 Fairview (Harrodsburg, Kentucky), NRHP-ID: 84001883
 Fairview (Lincoln, Nebraska), NRHP-ID: 66000947
 Fairview (Amherst, Virginia), NRHP-ID: 09000391
 Fairview (Fredericksburg, Virginia), NRHP-ID: 93001460
 Fairview (Burlington, West Virginia), NRHP-ID: 92001631

FAIRVIEW steht für:
 FAIRVIEW, Spionagesoftware

Siehe auch:
 Fairview Heights
 Fairview Township